Casa d'Hauteville, dinastia normanda que governà Sicília entre els anys 1073/1085 i 1194
 Toponímia:
 Hauteville (Aisne)
 Hauteville (Ardenes)
 Hauteville (Marne)
 Hauteville (Pas de Calais)
 Hauteville (Savoia)
 Hauteville-la-Guichard, municipi francès al departament de Manche 
 Hauteville-lès-Dijon, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Hauteville-Lompnès, municipi francès al departament de l'Ain 
 Hauteville-sur-Fier, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Hauteville-sur-Mer, municipi francès al departament de Manche 
 La Hauteville, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Cantó d'Hauteville-Lompnès, cantó francès del departament de l'Ain al districte de Belley